Alexander Spendiarjanmuseet är ett personmuseum i distriktet Kentron i Jerevan i Armenien, som är tillägnat 
kompositören Alexander Spendiarjan (1871–1928).

Alexander Spendiarjanmuseet öppnade 1967 i det hus som Spendiarjan bodde i under sina sista levnadsår. I museet visas bland annat ett porträtt av Alexander Spendiarjan som målats av Martiros Saryan och en affisch som gör reklam för operan Almast, som var den första uppsättningen på Jerevans operahus 1933.

Bildgalleri

Källor
Alexander Spendiaryan Museum  på Armenian Travel Bureaus webbplats

Externa länkar

Interiörbild av museet

Personmuseer i Armenien
Museer i Jerevan
Byggnader i Jerevan
Kentron
Museer invigda 1967